Bizkai Buru Batzar, executiva del Partit Nacionalista Basc a Biscaia
 Biotic Baking Brigade, grup activista especialitzat en la protesta llançant pastissos
 Moviment de Protecció Blanca (del seu nom en afrikaans Blanke Bevrydings Beweging), partit polític històric de Sud-àfrica
 Club Basket Bilbao Berri, club de bàsquet de la ciutat de Bilbao (País Basc)
 Blues Brothers Band, banda de blues composta pels actors Dan Aykroyd i John Belushi
 Big Bad Brad, malnom del músic Brad Delson, guitarrista del grup estatunidenc Linkin Park
 Bad Boys Blue, grup de música pop format a Colònia, Alemanya
 Bad Blue Boys, grup d'aficionats esportius radicals del Dinamo de Zagreb
 Definicions BBB (de les inicials de Budapest, Bethesda i Berlín), acords recollits a la Declaració de Berlín sobre Accés Obert al Coneixement en Ciències i Humanitats
 Bakugan Battle Brawlers, sèrie danime del Japó
 Barrera hematoencefàlica (del seu nom en anglès Blood-Brain Barrier''), membrana semipermeable localitzada al cervell
 BBB també és un grau de qualificació de crèdit usat per Standard & Poor's
 BBB''' també és un grau de l'escala clàssica de classificació de la duresa dels llapis